Пелчице (, ) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Хощненский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 13,00 км². Население — 2670 человек (на 2013 год).

История 
Магдебургское право получено городом в 1290 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Западно-Поморского воеводства
Бывшие немецкие города (Бранденбург)